Ungod bezeichnet:

 eine deutsche Band, siehe Ungod (Band)
 ein Album der Band Stabbing Westward, siehe Ungod (Stabbing-Westward-Album)
 ein Album der Band Morgoth, siehe Ungod (Morgoth-Album)